«Ренессанс Беркан» (, ) — марокканский футбольный клуб из города Беркан. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1938 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Стад Муниципаль» в Беркане (вмещающем 10 000 зрителей) или на стадионе «Стад д’Оннёр» в Уджде (вмещающем 30 000 зрителей). Президент клуба Лекжа Фузи возглавляет также Королевскую марокканскую футбольную федерацию.

В 1987 году дошёл до финала Кубка Марокко, где уступил «Кавкабу» (0:3).

Текущий состав

Достижения 
 Чемпионат Марокко: 
 Вице-чемпион : 1982/83

 Кубок Марокко: 
 Финалист : 1987, 2014

 Кубок Ахмеда Нтифи: 
 Обладатель : 2014, 2015

Ссылки 
 Профиль на сайте Mountakhab.net

Футбольные клубы Марокко